Софи Тойбер-Арп (неверное написание фамилии: Таубер-Арп, ; 19 января 1889, Давос — 13 января 1943, Цюрих) — швейцарская , , жена художника и скульптора Ганса Арпа, представитель дадаизма и абстракционизма в искусстве.

Биография 
Софи Тойбер родилась в семье аптекаря, выходца из Германии. Отец рано умер, мать с дочерью жили поочерёдно то в Швейцарии, то в Германии. Девочка училась сперва в Санкт-Галлене (1908), затем в Мюнхене, в Гамбурге окончила школу (1913). После этого профессионально занималась изготовлением предметов прикладного искусства. Перед началом Первой мировой войны посещала в Цюрихе танцевальный класс Рудольфа фон Лабана, затем училась танцу в Асконе. В Цюрихе познакомилась (в 1915) со своим будущим мужем Гансом Арпом и другими художниками-авангардистами, принимала участие в различных дадаистских акциях и мероприятиях в Кабаре Вольтер, где тогда выступала танцовщицей. Тогда же была разработчицей и автором танцевальных и художественных костюмов, декораций, тканей.

В 1916 году получила место преподавателя при Цюрихской школе прикладного искусства по классу техники рисунка тканей, что помогло молодой семье справиться с финансовыми затруднениями. В этот же период Софи разрабатывала свой абстрактно-геометрический стиль живописи. В 1922 году Софи Тойбер и Ганс Арп официально вступили в брак.

В 1929 году художница оставила работу в Цюрихской школе и вместе с Арпом переехала в созданный по их собственному проекту дом в Медоне близ Парижа, где их соседом был Тео ван Дуйсбург. В конце 1920-х — начале 1930-х годов окунулась в творческую жизнь на авангардной сцене, близко сошлась с Полем и Гала Элюар. Наиболее ярким художественным периодом её жизни стали 1936—1939 годы, когда художница создала 117 полотен.

С началом Второй мировой войны Софи и Ганс Арпы бежали из Парижа на неоккупированную немцами зону Франции, 1941 и 1942 годы Софи провела в южнофранцузском городе Грасс. Затем, в конце 1942 года перебралась в Цюрих, где 13 января 1943 года умерла от отравления угарным газом. Был ли это несчастный случай или самоубийство — так и осталось невыясненным.

Подлинное признание к мастерству Софи Тойбер-Арп пришло уже после Второй мировой войны. Изображение художницы помещено на современную банкноту достоинством в 50 франков Национального банка Швейцарии.

См. также 
 Музей Арпа

Примечания

Литература 
 Dietmar Elger. Abstrakte Kunst. — Köln, 2008. — ISSN 978-3-8228-5617-8.

Художники-абстракционисты
Художники геометрической абстракции
Дадаизм
Умершие от отравления угарным газом
Жёны художников